British School of Amsterdam
British School of Cólon in Portugal
British School at Athens
British School Chandigarh
British School in Colombo
British School Manila
British School - Muscat
British School in Rome
The British School - Al Khubairat
British Schools of America
British School of Boston
British School of Chicago
British School of Houston
British School of Washington
British American School of Charlotte